— города Японии, население которых составляет более 200 000 человек. Они определяются правительственной комиссией на основании параграфа 1, раздела 23, статьи 252 «Закона Японии о местном самоуправлении» и совместного решения города-кандидата и совета префектуры.

Особым городам делегируются полномочия префектур в области охраны здоровья, окружающей среды, планирования и развития города, но их объём намного меньше, чем тот, которым владеют центральные города Японии.

Список особых городов 
По данным на 1 апреля 2018 года в Японии насчитывается 31 город, имеющий статус «особого».

Бывшие особые города, ставшими теперь центральными городами или городами, определёнными указами правительства

Города, которые отвечают требованиям, но еще не получившие статуса особого города 
В следующих городах проживает более 200 000 человек, но они ещё не получили статус особого города.

Примечания

Ссылки 
 
 全国施行時特例市市長会  
 Бюро административного управления Министерства внутренних дел и связи
 

Административное деление Японии